Атамания може да се отнася за:

 Атамания се нарича района заеман в античността от атаманците;
 Атамания, община в ном Арта;
 Атамания, село в ном Трикала;

като също може да се отнася и за:

 Атамани, община в ном Трикала;

Вижте също 
 Атамант
 Атаман